

Personas 
 Hedwiges Maduro (1985-), futbolista neerlandés.
 Prakriti Maduro, actriz, directora y escritora venezolana.
 Ricardo Maduro (1946-), político y empresario hondureño.
Nicolás Maduro (1962-), político y actual presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro Guerra (1990-), político venezolano, hijo de Nicolás Maduro.

Enlaces externos